Lăpuș peut désigner :

 Lăpuș, une commune roumaine du județ de Maramureș
 Lăpuș, une rivière roumaine du județ de Maramureș
 Târgu Lăpuș, une ville roumaine du județ de Maramureș

Lapuss désigne un auteur belge de bande dessinée.